Kojo (ou Kōjō) est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1967), acteur serbe

Prénom
Kojo Annan (né en 1973), personnalité à scandale suisse
 (1946-2017), nouvelliste ghanéen
 (né en 1985), joueur ghanéen de basket-ball

 (né en 1945), journalise guyano-américain
Kōjō Tanaka (1924-2016), photographe japonais
Kojo Thompson (1880-1950), homme politique ghanéen
Kojo Tovalou Houénou (1887-1936), figure nationaliste dahoméen

Voir aussi
Boris Kodjoe (né en 1973), acteur et producteur autrichien

Homonymie de prénom